Alexander Tscherwjakow () ist der Name folgender Personen:
* Alexander Grigorjewitsch Tscherwjakow (1892–1937), sowjetischer Parteifunktionär
 Alexander Tscherwjakow (Biathlet) (Alexander Iwanowitsch Tscherwjakow; * 1980), kasachischer Biathlet